Монета с реверсом, на котором изображена Сеятельница () — рисунок, который придумал в 1897 году Оскар Роти и был использован на монетах того времени. Это изображение использовалось более 100 лет.

Монеты из серебра

Памятные монеты

Источники 
 René Houyez, Valeur des monnaies de France, Éditions Garcen

Монеты Франции
Номиналы во франках